Jméno a příjmení Karel Tichý má více nositelů:

 Karel Tichý (1904–1988) – československý voják a velitel výsadku Destroyer
 Karel Tichý (fotbalista) (1907–1973) – český fotbalista, brankář
 Karel Tichý (politik) (1839–1908) – rakouský a český podnikatel a politik
 Karel Tichý (kriminalista)